Ampelosicyos är ett släkte av gurkväxter. Ampelosicyos ingår i familjen gurkväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gurkväxter
Ampelosicyos